Cet article présente la liste des grandes villes de plus de  habitants et une altitude supérieure à .

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des pays par ville la plus haute
 Liste des capitales par altitude

Liste de villes